Alexandre Desplat (né en 1961), compositeur français de musique de films.
Anne-Marie Desplat-Duc (née en 1948), romancière française.

Lien externe 
 
Patronyme gascon